Массандра может означать:

 Массандра — населённый пункт в Крыму на ЮБК.
 Верхняя Массандра
 Нижняя Массандра
 Дворец Массандра — дворец Императора Александра III в Верхней Массандре.
 Массандра (комбинат) — виноградо-винодельческий комбинат пищевой промышленности в посёлке Массандра.
 Мадера Массандра — марочное белое креплёное вино, изготавливается с 1892 года.
 Портвейн красный Массандра (Массандра № 81) — марочное красное креплёное вино, производится с 1894 года.
 Херес Массандра — марочное белое креплёное вино, производится с 1944 года.